Toponímia:
 Roma, capital d'Itàlia de la regió del Laci i de la província homònima 
 Antiga Roma, civilització que va sorgir de la ciutat estat de Roma, a partir del segle IX aC
 Roma Creek, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Aeroport de Roma, diversos aeroports
 Província de Roma, part de la regió del Laci dins d'Itàlia 
 Biografies:
 Antonio Roma (Villa Lugano, Buenos Aires, 1932), futbolista argentí que jugava de porter
 Joan Roma Cararach, conegut popularment com a Nani Roma corredor català de ral·lis que va guanyar el Ral·li Dakar del 2004.
 Josep Maria Roma i Roig (Alguaire, 1902 - La Floresta, 1981), pianista i organista, compositor i director d'orquestra
 Miscel·lània:
 Roma-Nàpols-Roma, cursa ciclista per etapes que es disputà anualment a Itàlia entre 1902 i 1961.
 Associazione Sportiva Roma, club de futbol de la ciutat de Roma (Itàlia)
 Tractats de Roma, o Tractat de Roma, tractats constitutius de la Comunitat Econòmica Europea.
 Dea Roma, divinitat que personificava l'estat Romà i la ciutat de Roma 
 Club Sportivo Audace Roma, club esportiu de la ciutat de Roma (Itàlia)
 Pel·lícules:
 Roma, ciutat oberta, pel·lícula italiana rodada el 1945, dirigida per Roberto Rossellini.
 Roma (pel·lícula de 1972), pel·lícula semi-autobiogràfica dirigida per Federico Fellini el 1972
 Roma (pel·lícula de 2018), pel·lícula mexicana estrenada l'any 2018 pertanyen al gènere del drama; dirigida, escrita, co-fotografiada i co-produïda per Alfonso Cuarón.